eGPU steht für:
 , externe Grafikkarte

EGPU steht für:
 Tiree Airport, nach dem ICAO-Code

EGPU